Кефисодот:

 Кефисодот Младший — древнегреческий скульптор, работавший в Афинах в конце IV — начале III вв. до н. э. 
 Кефисодот Старший — древнегреческий скульптор, работавший в Афинах в первой половине IV в. до н. э.
 Кефисодот  — афинский военачальник, живший в конце V века до н. э.